Парысув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Гарволинский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 4143 человека (на 2007 год).

Демография 
Данные по переписи 2007 года:

Сельские округа 
 Хоины
 Козлув
 Луковец
 Парысув
 Посхла
 Слуп
 Староволя
 Стодзев
 Воля-Старогродзка
 Жабенец
 Гурки-Колёня

Соседние гмины 
 Гмина Борове
 Гмина Гарволин
 Гмина Лятович
 Гмина Пилява
 Гмина Сенница

Ссылки 

Гмины Мазовецкого воеводства